Seis - em algarismos romanos, VI
Ou ainda:
Vi (League of Legends), uma personagem da franquia de jogos eletrônicos League of Legends 
Província de Vicenza - na Itália
Victoria (Austrália)
 vi, um editor de texto originalmente escrito para Unix

Desambiguações de siglas
0006